Красная королева убивает семь раз (, иное название Красная дама убивает семь раз) — итальянский джалло 1972 года режиссёра Эмилио Миральи. Последний фильм режиссёра.

Сюжет 
Над дворянским родом Вильденбруков висит давнее проклятье. Много столетий назад между двумя сёстрами — Красной и Чёрной королевами шла непримиримая вражда, которая закончилась тем, что Чёрная королева убила Красную, нанеся последней семь ножевых ранений. Красная королева восстала из мёртвых и убила Чёрную королеву, а также ещё шестерых связанных с ней людей, дабы возместить всё количество полученных смертельных ранений. С тех пор обстоятельства противостояния Красной и Чёрной королев повторяются каждые сто лет. Наконец настал очередной период возобновления действия давнего проклятья. Мартин Хофман пытается защитить свою невесту Китти Вильденбрук от родового проклятья.

В ролях 
 Барбара Буше — Китти Вильденбрук
  — Мартин Хофман
 Марина Малфатти — Франциска Вильденбрук
 Марино Мазе — полицейский инспектор
 Пиа Джанкаро — Розмари

Критика 
Луис Поль в своей книге Italian Horror Film Directors охарактеризовал фильм как роскошно снятый триллер, но не более того.

Примечания 

Фильмы ужасов Италии
Фильмы ужасов ФРГ
Фильмы ужасов 1972 года
Фильмы в жанре джалло
Независимые фильмы Италии
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях